Schleimer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schleimer (1878–1931), österreichischer Mathematiker und Bibliothekar; Begründer eines Beschlagwortungs-Systems
 Joseph Schleimer (1909–1988), kanadischer Ringer
 Lukas Schleimer (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Otto Schleimer (1876–1957), deutscher Diplom-Ingenieur und Hüttendirektor
 Peter Schleimer (* 1962), österreichischer Journalist und Chefredakteur